Loch Long peut désigner :
 Loch Long (Argyll and Bute), loch d'Écosse dans le comté d'Argyll and Bute ;
 Loch Long (Highlands), loch d'Écosse dans les Highlands, à Kintail.